80-ият северен паралел или 80° северна ширина e паралел, който се намира на 80° северно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Северния ледовит океан и Гренландия.

с080-и северен паралел